Velika nagrada Monaka 1959 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1959. Odvijala se je 10. maja 1959.

Dirka 

|-
! 1
| 24
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 100
| 2:55:51,3
| 3
| 9
|-
! 2
| 50
|  Tony Brooks
| Ferrari
| 100
| + 20,4 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 32
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 98
| +2 kroga
| 6
| 4
|-
! 4
| 48
|  Phil Hill
| Ferrari
| 97
| +3 krogi
| 5
| 3
|-
! 5
| 22
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 96
| +4 krogi
| 13
| 2
|-
! 6
| 38
|  Roy Salvadori
| Cooper-Maserati
| 83
| +17 krogov
| 8
|  
|-
! Ods
| 30
|  Stirling Moss
| Cooper-Climax
| 81
| Prenos
| 1
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ron Flockhart
| BRM
| 64
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Harry Schell
| BRM
| 48
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jo Bonnier
| BRM
| 44
| Zavore
| 7
|  
|-
! Ods
| 46
|  Jean Behra
| Ferrari
| 24
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 40
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 21
| Ogenj
| 14
|  
|-
! Ods
| 26
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
| 6
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 6
|  Wolfgang von Trips
| Porsche
| 1
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 52
|  Cliff Allison
| Ferrari
| 1
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 44
|  Bruce Halford
| Lotus-Climax
| 1
| Trčenje
| 16
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Ivor Bueb
| Cooper-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 54
|  Giorgio Scarlatti
| Maserati
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 12
|  Alain de Changy
| Cooper-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Lucien Bianchi
| Cooper-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Maria Teresa de Filippis
| Porsche
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 42
|  Pete Lovely
| Lotus-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Jean Lucienbonnet
| Cooper-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 56
|  André Testut
| Maserati
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1959
1959